Кантюков — фамилия. Известные носители:
 Кантюков, Игорь Васильевич (род. 1945) — советский и российский музыкант, композитор и аранжировщик.
 Кантюков, Рафкат Абдулхаевич (род. 1953) — российский менеджер и политик, генеральный директор ООО «Таттрансгаз».